Potemkin kan syfta på:

Personer
Grigorij Potemkin (1739–1791)

Övrigt
Potemkin (pansarkryssare) – ryskt slagskepp.
Pansarkryssaren Potemkin – sovjetisk film från 1925.
Potemkinkuliss – bedrägliga skönmålningar
Potemkintrappan – fritrappa i Odessa
6954 Potemkin – en asteroid